— род цветковых растений, выделяемый в самостоятельное семейство Gerrardiaceae. Он представлен двумя видами карабкающихся по опоре кустарников, распространенных в юго-восточной Африке. 

В настоящее время проблематично отнести это семейство к какому-либо порядку, и сейчас его временно относят к порядку уэртеецветные.

Таксономия 
, 1870,  11: t. 1075.
Виды
Род Gerrardina представлен двумя видами:
  Hooker's Icon. Pl. 11: t. 1075 (1870)
  Hooker's Icon. Pl. 34: t. 3390 (1939)

Примечания

Ссылки 
 
 Huerteales
 Tree of Life: Gerrardina

Уэртеецветные
Семейства растений